Радунович — фамилия:
 Радунович, Борис (род. 1996) — сербский футболист, вратарь клуба «Эллас Верона».
 Радунович, Ристо (род. 1992) — черногорский футболист, защитник румынского клуба «Астра» и сборной Черногории.

См. также